La edición 93.ª del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 25 de junio y el 7 de julio de 1979 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 jugadores mientras que el femenino lo iniciaron 96 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 250.000 dólares.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el sueco  Björn Borg  logrando el cuarto de los cinco triunfos que obtendría en el torneo al imponerse en la final al estadounidense Roscoe Tanner.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense  Martina Navrátilová logrando el segundo de los nueve triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a su compatriota  Chris Evert.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1979